Милан Милошевић (четник), учесник балканских ратова
Милан Милошевић (кларинетиста), српско-канадски музичар, сина Бокија Милошевића
Милан Милошевић (глумац), српски глумац
Милан Милошевић (кошаркаш), босанскохерцеговачки кошаркаш
Милан Милошевић (новинар и музичар), српски ТВ водитељ, новинар и певач